Којолес има више значења:

 Којолес (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којолес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којолес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолес (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику